Воньєре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний схід від Парижа, 15 км на захід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2015 року до Воньєре приєднали колишній муніципалітет Сен-Лоран-де-Во.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1785 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4698,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Воньєре 
 Воньєре на сайті французького Національного інституту географії
 Воньєре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Воньєре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона